William Vernon Harcourt peut faire référence à :

William Vernon Harcourt (scientifique) (1789–1871), fils de l'archevêque, le père de l'homme politique et fondateur de l'Association britannique pour l'avancement des sciences
William Harcourt (homme politique) (1827–1904), fils du savant, et chancelier de l'Échiquier